Pisuviricota es un filo de virus de ARN establecido por el ICTV para la clasificación viral. Incluye virus de ARN bicatenario como la familia Partitiviridae agrupados en la clase Duplopiviricetes, mientras que los demás son virus ARN monocatenario positivo. El análisis filogenético reveló que los virus de ARN bicatenario son polifiléticos y evolucionaron dos veces de virus ARN monocatenario positivo una en la clase Duplopiviricetes dentro de este filo y la otra en el filo Duplornaviricota el cual es parafilético de los virus ARN monocatenario negativo. Tres familias están en revisión.

Taxonomía 

La taxonomía establecida por el ICTV es la siguiente:

 Filo Pisuviricota
 Clase Duplopiviricetes
 Orden Durnavirales
 Familia Amalgaviridae
 Familia Curvulaviridae
 Familia Fusariviridae
 Familia Hypoviridae
 Familia Partitiviridae
 Familia Picobirnaviridae
 Clase Stelpaviricetes
 Familia Astroviridae
 Familia Potyviridae
 Clase Pisoniviricetes
 Orden Nidovirales
 Familia Coronaviridae
 Familia Mononiviridae
 Familia Tobaniviridae
 Suborden Adnidovirinae
 Familia Abyssoviridae
 Familia Arteriviridae
 Familia Cremegaviridae
 Familia Gresnaviridae
 Familia Olfoviridae
 Suborden Nanivirinae
 Familia Nanghosviridae
 Familia Nanhypoviridae Suborden Mesnidovirinae Familia Medioniviridae Familia Mesoniviridae Suborden Runidovirinae Familia Euroniviridae Familia Roniviridae Orden Picornavirales Familia Caliciviridae Familia Dicistroviridae Familia Iflaviridae Familia Marnaviridae Familia Picornaviridae Familia Polycipiviridae Familia Secoviridae Familia Solinviviridae Orden Sobelivirales Familia Alvernaviridae Familia Barnaviridae Familia Solemoviridae Orden Yadokarivirales Familia Yadokariviridae Familia Hadakaviridae Familia Polymycoviridae Familia Birnaviridae Familia Permutotetraviridae Filogenia 

Los análisis moleculares han dado las siguientes relaciones filogenéticas entre familias:Heli AM Mönttinen, Janne J. Ravantti, Minna M. Poranen (2021). Structure Unveils Relationships between RNA Virus Polymerases. MDPI.

{{Clade | style=font-size:98%;line-height:98%
   |label1=Pisuviricota    |1={{clade
     |1={{clade
      |label1=Duplopiviricetes 
       |1={{clade
        |1=Picobirnaviridae
        |2={{clade
         |1=''Partitiviridae
         |2={{clade
         |1=''Fusariviridae
         |2=

Referencias 

Pisuviricota